Андруцос () — грецьке прізвище. Відомі носії:
 Одіссеас Андруцос — герой Грецької революції
 Танасіс Андруцос — грецький футболіст

Грецькі прізвища